Bessette ist der Familienname folgender Personen:

 André Bessette CSC (1845–1937), unter französisch-kanadischen Katholiken beliebter Ordensmann
 Carolyn Bessette-Kennedy (1966–1999), Ehefrau des US-amerikanischen Juristen und Verlegers John F. Kennedy jr.
 Gérard Bessette (1920–2005), frankokanadischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 Hélène Bessette (1918–2000), französische Schriftstellerin
 Lyne Bessette (* 1975), kanadische Radrennfahrerin